La sigla IRCAM designa due istituzioni:

 Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (Parigi)
 Institut Royal de la Culture Amazighe (Marocco)